Andrea Agrusti – marciatore italiano
 José Agrusti – scrittore storico argentino 
 Michelangelo Agrusti – politico italiano